I Campionati europei di sollevamento pesi 1907 si disputarono in due edizioni separate, l'11ª, e la 12ª, a Copenaghen e Vienna, tra il 5 e 7 aprile secondo una fonte o il 7 e l'8 marzo secondo un'altra fonte per l'11ª edizione, e tra il 7 settembre o il 1º novembre per la 12ª edizione.

Titoli in palio 
Nell'11ª edizione si assegnarono titoli in due categorie sotto elencate, nella 12ª invece vennero assegnate per l'ultima volta nella categoria "Open", senza limiti di peso.

Risultati

11ª edizione 
Nell'11ª edizione, disputata a Copenaghen, la formula prevedeva quattro serie di sollevamenti: strappo con la mano destra, slancio con la mano sinistra, distensione a due mani e slancio a due mani.

12ª edizione 
Nella 12ª edizione, disputata a Vienna, la formula prevedeva tre serie di sollevamenti: strappo a una mano, distensione a due mani e slancio a due mani.

Medagliere

Note 

1907
Europei